Ludwik Sobolewski (1925-2008), Pools voorzitter van voetbalclub Widzew Łódź
 Michael Anthony (bassist), alias Michael Anthony Sobolewski (1954), bassist bij Van Halen
 Pawel Sobolewski, Pools voetballer
 Radosław Sobolewski (1976), Pools voetballer